Beauce pode se referir a:

 Beauce (França), uma região histórica francesa;
 Beauce (Québec), uma região do Québec, no Canadá.

Ver também 
 Beaucé, comuna francesa da Bretanha.

Desambiguação